Rede Sucesso FM é uma rede de emissoras de rádio brasileira sediada em Goiânia, Goiás com emissoras na Região Centro-Oeste, Região Nordeste, e Região Sudeste.

História 
A rede foi criada em 2001 por Gilson Almeida com o objetivo de cobrir todo o estado de Goiás. A emissora ultrapassou as fronteiras do estado ao instalar uma emissora em Salvador, na Bahia em 2008.

Programas 
Sua planilha de programação é dedicada aos sucessos populares tendo preferência ao sertanejo.

A emissora gera programação para a rede das 20h até às 8h da manhã, e o restante é dedicado a programação local.

Programação
 Corujão da Sucesso
 Programa do Barbosinha
 Jornal da Sucesso
 Alô Cidade
 Super Fã
 Arena Sertaneja
 Top Sucesso
 Toque de Amor
 Jornal dos Municípios (Sábado)
 Boteco do Zé Golinho (Sábado)
 Balada Sertaneja (Sábado)
 Solte o Play (Domingo)
 Brasil Sertanejo (Domingo)
 Domingo Show (Domingo)
 Spotfy Da Sucesso (Domingo)
 Clássicos Sertanejo (Domingo)

Emissoras

Antigas Emissoras

Ligações Externas 
Página oficial

Sucesso FM
Redes de rádio do Brasil
Estações de rádio fundadas em 2001